En français, l'expression « tapis volant » peut faire référence à :

 Un tapis volant, tapis magique légendaire utilisé comme moyen de transport aérien.
 Le Tapis volant, une attraction de fête foraine
 « Tapis volant », nom de code d'une opération pour emmener la quasi-totalité des Juifs du Yémen vers l'État d'Israël nouvellement indépendant.
 Le Tapis volant, tableau de Viktor Vasnetsov (1880)
 Le Tapis volant, film français (1959)

Voir aussi 
  (et )
 Tapis Volants d'Aladdin
 Kinto-un